Владислав Одонич (; ок. 1190 года – 5 июня 1239 года) — князь Познанский (только в землях к югу от реки Обра в 1194–1216 гг., во всем княжестве в 1216–1217 и 1229–1234 и в землях к северу от реки Обра в 1234–1239 гг.), Калишский в 1207–1217 гг. и 1229–1234 гг., Гнезненский в 1229–1239 гг.

Биография

Детство и юность 
Владислав был старшим сыном великопольского князя Одона и Вышеславы Галицкой. В средневековых хрониках помимо прозвища Одонич (т.е. сын Одона) он также именовался Plwacz (в переводе с польского Плевательница). Неизвестно, получил ли он это прозвище из-за болезни, поразившей его горло, или из-за того, что у него были плохие манеры.

Когда в 1194 году умер отец Владислава, ему было около четырех лет. Его дед Мешко III Старый забрал себе Калишское княжество, а внуку выделил часть Познанского княжества к югу от реки Обра, которым ранее владел его отец. Опекуном малолетнего князя стал его дядя Владислав III Тонконогий.

Мешко III умер 13 марта 1202 года, и Владислав III Тонконогий наследовал ему в Кракове, Великой и Малой Польше. В 1206 году Владислав III передал вроцлавскому князю Генриху Бородатому Калишское княжество в обмен на Любушскую землю, владение которой облегчало ему проведение активной политики на балтийском побережье.

Начало противостояния с Владиславом III Тонконогим 
В 1206 году Владислав Одонич был объявлен совершеннолетним и потребовал от дяди предоставить ему право самостоятельно управлять своими владениями. Он крайне негативно воспринял передачу Калишского княжества Генриху Бородатому, поскольку считал его частью своего законного наследия. Не сумев достичь соглашения со дядей, Владислав Одонич решил объявить открытую войну Владиславу III.  Молодому князю (на тот момент ему было около 16 лет) удалось заручиться поддержкой великопольской знати и архиепископа гнезненского Генриха Кетлича, который хотел получить от Владислава III привилегии для местной церкви и таким образом ограничить власть правящего дома. Восстание было быстро подавлено, и мятежникам пришлось бежать во Вроцлав к князю Генриху Бородатому. Отлучение, наложенное на Владислава Тонконогого Генрихом Кетличем, помогло мало, так как на стороне Владислава выступил познанский епископ Арнольд II.

Реакция Генриха Бородатого, однако, удивила всех: он не только принял изгнанников, но и выделил в 1207 году Владиславу Одоничу в правление Калиш (с условием вернуть его Генриху после того, как он получит обратно остальное своё наследство). Он также выступил посредником между враждующими сторонами, и на Рождество 1208 года пригласил обоих великопольских князей, архиепископа гнезненского и епископов Вроцлава, Любуша и Познани на встречу в Глогув. После долгих обсуждений было достигнуто соглашение между Владиславом III и архиепископом Кетличом, который мог вернуться в Гнезно со всем своим имуществом, восстановленным в обмен на снятие отлучения с Владислава. Однако конфликт между дядей и племянником остался нерешенным.

В июле 1210 года архиепископ Генрих Кетлич созвал съезд епископов и князей в Боржикове для обсуждения ситуации, сложившей после издания папой Иннокентием III 9 июня 1210 года буллы, в которой было закреплялось старшинство силезской ветви дома Пястов и, соответственно, ее преимущественные права на краковский трон. Тогда же была создана коалиция церкви и молодых князей (Владислав Одонич, Лешек Белый, Конрад Мазовецкий) против Владислава III Тонконогого и Мешко Плясоногого. Коалиция решила также поддержать архиепископа в его требовании отказать князьям в праве назначать епископов и предоставить церкви другие льготы. Мешко I Плясоногий не присутствовал на встрече; с армией и благодаря поддержке влиятельной семьи Гриффичей он смог войти в Краков и стал новым князем-принцепсом Польши.

Политика Владислава Одонича по всестороннему сотрудничеству с церковью привела к изданию 13 мая 1211 года буллы папы Иннокентия III, в которой папа объявил Владислава находящимся под его защитой. Владислав также активно поддерживал монашеские ордена, в частности цистерцианцев, которые 29 июля 1210 года получили земли в районе Пшемента. 20 октября 1213 года в Олобоке над рекой Просна был основан новый цистерцианский монастырь.

Примирение с Владиславом III 
В 1215 году Владислав Одонич принял участие в съезде младших князей в Вольбуже, на котором Лешек I Белый, Конрад I Мазовецкий, Владислав Одонич и Казимир I Опольский не только согласились расширить экономические и юридические привилегии церкви, но также поддержали претензии Одонича на получение его законного наследства. В том же году архиепископ Кетлич заручился дополнительной поддержкой папы. В результате, в 1216 году, чтобы избежать вооруженного противостояния с коалицией князей и церкви, Владислав Тонконогий передал Владиславу Одоничу Познанское княжество (точная территория остается предметом спора между историками: одни считают, что Одонич получил только южную часть княжества с рекой Обра в качестве границы, а другие, что молодой князь получил всю территорию княжества). Соглашение между дядей и племянником было подтверждено буллой нового папы Гонория III, изданной 9 февраля 1217 года.

Потеря всех владений 
Условия примирения, заключенного в 1216 году, сохранялись менее года. Амбициозная деятельность архиепископа Кетлича уменьшила число его сторонников. Возмущение польской знати и духовенства привело к тому, что епископ плоцкий Гедко Повало пожаловался папе Гонорию III, что Кетлич склонен к явным излишествам и гордыне, и папа запретил Кетлич вмешиваться в политическую жизнь. 

В 1217 году между предыдущими противниками Лешеком I Белым и Владиславом III Тонконогим был заключен неожиданный договор, согласно которому, если один из них умрет, не оставив потомства мужского пола, другой унаследует все его владения. Это соглашение явно было направлено против Владислава Одонича, ближайшего родственника Владислав Тонконогого. Вскоре схожий договор был заключён между Владиславом Тонконогим и Генрихом Бородатым. В конце 1217 или начале 1218 года Лешек I Белый, Генрих I Бородатый и Владислав III Тонконогий собрались в Садовеле при участии епископов познанского Павла II и любушского Вавжинца. По неизвестным причинам содержание договоренностей было особенно выгодно именно Владиславу Тонконогому, который получил разрешение забрать у Владислава Одонича все его владения, включая Калишское княжество. Сандовельское соглашение было ратифицировано специальной папской буллой, изданной 9 мая 1218 года.

Лишившийся какой-либо поддержки Владислав Одонич не смог защитить ни себя, ни свои земли и был вынужден бежать в Венгрию.

Изгнание и новая война с Владиславом III 
Чем занимался Владислав Одонич во время изгнания, точно неизвестно. Существует предположение, что князь участвовал в крестовом походе венгерского короля Андрея II в Палестину. Потом Одонич наверное жил в Чехии и Германии, где просил помощи у местных правителей.

В конце концов Владислав отправился в Померанию к князю Святополку II, который стремился освободится от власти князя-принцепса Польши Лешека Белого и пообещал Одоничу помощь. Князья были связаны двойным родством – Святополк II был женат на сестре Владислава Одонича Евфросинье, а сам Одонич женился на сестре Святополка Ядвиге.  При поддержке померанцев в октябре 1223 года Одонич неожиданно атаковал и сумел завоевать город Уйсьце, а вскоре после этого (в 1225 году) прилегающий район Накло.

В 1227 году Владислав III Тонконогий решил окончательно расправится с племянником. Для этой цели он выслал сильное войско во главе с воеводой Доброгостом, который осадил Уйсьце. Им не только не удалось тогда захватить сильно укреплённый город, но 15 июля Владислав Одонич неожиданно ударил на войско Доброгоста и разбил его, а сам воевода погиб. Благодаря этой победе Одонич перехватил инициативу и овладел большинством городов Великой Польши. Однако союзник Одонича Святополк II неожиданно нарушил существующий договор, захватил Накло и провозгласил себя князем великопольским, прекратив выплачивать дань князю-принцепсу Лешеку I Белому.

Съезд в Гонзаве 
С целью примирения двух Владиславов в день Святого Мартина (11 ноября) 1227 года был созван торжественный съезд пястских князей, высшего духовенства и знати в небольшом куявском городке Гонзава. Помимо главного инициатора съезда князя-принцепса Лешека I Белого, присутствовали также его брат Конрад I Мазовецкий, Генрих I Бородатый, Владислав Одонич, весь епископат и многочисленные представители польских знатных семей. По неизвестным причинам Владислав Тонконогий в Гонзаву не приехал, хотя считается, что его представляли архиепископ гнезненский Винцентий и епископ познанский Павел II. Никто не ожидал трагедии, которая произошла в ночь на 24 ноября: группа померанцев напала на Лешека I Белого и Генриха I Бородатого; Лешек I был убит, а Генрих I тяжело ранен, но выжил.

Современные источники и более поздняя историография однозначно называют виновником преступления Святополка II. При этом некоторые историки полагали, что Владислав Одонич был сообщником, передававшим все планы и разговоры померанскому князю во время съезда. Существуют разные версии этих событий, но из-за нехватки ресурсов и двусмысленности однозначного толкования нет. 

После событий в Гонзаве Владислав III Тонконогий перешел в наступление. В начале следующего года при неизвестных обстоятельствах с помощью силезских войск он смог победить Владислава Одонича и взять его в плен. Однако воспользоваться этим успехом Владиславу III не удалось, так как Владислав Одонич сумел сбежал из плена в Плоцк к Конраду Мазовецкому.

Завоевание Великой Польши 

В 1229 году Одонич, объединившись с Конрадом Мазовецким, напал на Владислава Тонконогого. При неизвестных обстоятельствах Владислав III потерпел поражение и бежал в Рацибуж ко двору князя Казимира I Опольского, а после его смерти в 1230 году – во Вроцлав к Генриху I Бородатому. Он официально объявил Генриха I своим наследником  как в Великой, так и в Малой Польше. Весной 1231 года Генрих I и Владислав III предприняли совместный поход против Владислава Одонича. Несмотря на первоначальный успех, благодаря помощи, оказанной Павлом, епископом Познанским, и великопольскими дворянскими семьями, у стен Гнезно все закончилось неудачей. 3 ноября 1231 года Владислав III Тонконогий скончался, а Генрих I Бородатый как его наследник предъявил права на Великую Польшу

Для укрепления своих позиций в ожидании неминуемого столкновения с силезским князем, Владислав начал искать поддержку церкви. В 1232 году он предоставил епископу Познани привилегию неприкосновенности, в соответствии с которой все подданные на землях епископа перестают считаться подданными князя. Епископу Павлу также было разрешено чеканить свою собственную монету. Однако эта политика подчинения церкви вызвала негативный эффект среди великопольской знати, которая в 1233 году восстала против Одонича и предложила Великопольское княжество Генриху I Бородатому. Только благодаря пассивности Генриха I восстание провалилось. Потеря интереса Генриха I к Великой Польше стало чрезвычайно выгодной для Владислава Одонича, который даже добился от Генриха I официального отказа от всех своих притязаний на наследство Владислава III Тонконогого.

Установление мира позволило Владиславу Одоничу и Генриху Набожному (сыну и наследнику Генриха I) совместно с Конрадом I Мазовецким участвовать в экспедиции, организованной тевтонскими рыцарями против пруссов в 1233-1234 годах.

Новая война и потеря Великой Польши 
Мир между Владиславом Одоничем и Генрихом I Бородатым был внезапно нарушен в 1234 году, и возобновились военные действия. На этот раз силезский князь без особых проблем захватил южную часть Великой Польши. После этого Владислав был вынужден вступить в мирные переговоры при посредничестве епископа познанского Павла и архиепископа гнезненского Пельки. Условия соглашения, заключенного 22 сентября 1234 года, были очень неблагоприятными для Владислава Одонича, который должен был отказаться от всех территорий к югу и западу от реки Варта, включая Калиш, Санток, Мендзыжеч и Сьрем. В благодарность за посредничество Владислав предоставил архиепископу Пельке и гнезненской архиепархии те же привилегии, который он предоставил познанской церкви в 1232 году. Но даже после ратификации этого соглашения 26 июня 1235 года обе стороны осознавали, что начало новой войны будет лишь вопросом времени.

Война снова разразилась в конце 1235 года, когда Владислав Одонич, воспользовавшись беспорядками, вызванными жестоким правлением в Сьреме назначенного Генрихом I Бородатым наместника, чешского князя Борзивоя, обманным путем попытался вернуть эту часть Великой Польши. Экспедиция закончилась некоторым успехом: Борзивой убит во время битвы, а Сьрем отошел к Владиславу, однако вскоре силезская армия опустошила окрестности Гнезно.

Владислав Одонич, имея хорошие отношения с церковью, начал переговоры с папой Григорием IX об аннулировании договора 1234 года. В 1236 году папа приказал архиепископу Пельке создать комиссию, которая разрешила бы спор раз и навсегда. Решение этой комиссии было благоприятным для Генриха, но после протестов Владислава другая комиссия подготовила документ, признающий недействительным договор 1234 года, который, в свою очередь, не был признан Генрихом I.

В 1237 году  возобновились военные действия, в результате которых Владислав потерял Ладзку. Только после вмешательства папского посланника Вильгельма Моденского обе стороны согласились на перемирие.

Генрих I Бородатый умер 19 марта 1238 года, но его смерть не положила конец конфликту, поскольку его сын и преемник Генрих II Набожный унаследовал претензии на Великую Польшу. В 1239 году разразилась новая война, и Владислав снова потерпел поражение. На этот раз он потерял остальную часть Великой Польши, за исключением Уйсьце и  Накло.

Владислав Одонич умер 5 июня 1239 года и был похоронен в кафедральном соборе Святых Петра и Павла в Познани.

Брак и дети 
Между 1218 и 1220 годами Владислав Одонич женился на Ядвиге, от которой он имел всех своих детей:
 Ядвига (1218/1220 – 1234/1238), жена князя Казимира I Куявского  (признается не всеми историками)
 Пшемысл I (между 05.06.1220 и 04.06.1221 – 04.06.1257), князь познанский, калишский и гнезненский
 Болеслав Набожный (1224/1227 – 13/14.04.1279), князь великопольский
 Саломея (1225/1235 – 1267/1274), жена князя Конрада I Глогувского
 Евфимия (1230/1239 – 15.02.1281/1287), жена князя Владислава Опольского
 Земомысл (1229/1232 – 1235/1236)

</center>

Примечания

Источники 
 Kazimierz Jasiński. Genealogia Piastów wielkopolskich. Potomstwo Władysława Odonica, [w:] Nasi Piastowie, „Kronika Miasta Poznania” 1995, nr 2, s. 34-66.
 Sławomir Pelczar. Władysław Odonic. Książę wielkopolski, wygnaniec i protektor Kościoła (ok. 1190-1239), Avalon, Kraków 2018.
 Gerard Labuda. Historia Kaszubów w dziejach Pomorza (The history of Kashubians within history of Pomerania) t.1 Czasy średniowieczne (vol.1 Middle ages), Gdańsk 2006, p. 517.

Ссылки 
 Miroslav Marek Генеалогия Великопольских Пястов
 Charles Cawley POLAND, Medieval Lands database, Foundation for Medieval Genealogy
  Władysław Odonic

Великопольские Пясты
Похороненные в Познанском кафедральном соборе